Mocedá d'Izquierda Asturiana va ser una organització política juvenil asturiana d'orientació nacionalista asturiana, vinculada al partit nacionalista Izquierda Asturiana. Els seus eixos ideològics eren la justícia social, l'ecologisme i l'asturianisme, defensant la identitat i cultura d'Astúries i la sobirania del poble asturià.

Fou a partir de principis de 2005 quan mias>> va conèixer un major creixement en militància i activitat. En aquest creixement va ser molt significativa la data del 29 de juliol de 2006, quan va tenir lloc la I Assemblea General de l'organització, configurant una Direcció nacional i marcant les línies d'actuació política a seguir a partir d'aquest moment. Des d'aquest moment, mias>> va participar en manifestacions i concentracions (per l'oficialitat de la llengua asturiana, per la igualtat entre sexes, contra la tauromàquia, contra la invasió de Líban per part d'Israel…), publicant mensualment un fullet (na cai>>) on recollia les activitats i comunicats més importants, o desenvolupant campanyes variades.

Mocedá d'Izquierda Asturiana va anunciar públicament a principis de 2008 la seva dissolució com organització de joventut del partit Izquierda Asturiana per raons de discrepància estratègica, segons comunicat de premsa enviat als mitjans

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina oficial de Mocedá d'Izquierda Asturiana  
 Pàgina oficial d'Izquierda Asturiana 

Partits polítics nacionalistes asturians
Organitzacions polítiques juvenils